Fedtschenko se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alexei Pavlovich Fedchenko
 Boris Alexjewitsch Fedtschenko
 Olga Alexandrowna Fedtschenko